Comitatul Wilkes sau Wilkes County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wilkes County, Georgia
 Wilkes County, North Carolina